Лиутпранд:

 Лиутпранд — король лангобардов (712—744);
 Лиутпранд — герцог Беневенто (749—758);
 Лиутпранд Кремонский (ок. 920 — ок. 972) — итальянский дипломат, историк.